Montaigu kan syfta på:
 Montaigu, Aisne
 Montaigu, Jura
 Montaigu, Vendée